Перцева — женская форма фамилии . Известные носители:
 Перцева, Августа Георгиевна (1919—2018) — Герой Социалистического труда.
 Перцева, Елена Евгеньевна (род. 1964) — советская и российская актриса театра и кино. 
 Перцева, Марианна Николаевна (1928—2014) — советский и российский учёный, биохимик, эндокринолог, учёный в области эволюционной эндокринологии.
 Перцева, Наталья Александровна (род. 1984) — российская футболистка, защитник клуба «Россиянка» и женской сборной России.